Kdump může být:
 kdump (BSD) – nástroj pro prohlížení trasovacích záznamů nástroje ktrace v BSD
 kdump (Linux) – nástroj linuxového jádra pro záznam výpisu paměti